Excavata är en grupp encelliga eukaryota organismer, som numera brukar räknas som ett rike, och som tidigare ingick i riket protozoer. Många av dem lever som parasiter, till exempel Giardia. Många s.k. ögondjur (stammen Euglenozoa/divisionen Euglenophyta) är fotosyntetiserande tack vare sekundär endosymbios med grönalger. Nedanstående kladogram visar de ingående gruppernas troliga släktskap.

Galleri

Referenser 

Eukaryoter